— марокканський фільм жахів 2008 року.
 Кандіша — французький фільм жахів 2020 року.

Див. також 
 Айша Кандіша